Александр Емельянов:
 Емельянов, Александр Дмитриевич (1923—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Емельянов, Александр Геннадиевич (род. 1984) — казахстанский гребец-байдарочник.
 Емельянов, Александр Осипович (1905—1953) — председатель Сахалинского областного исполнительного комитета.
 Емельянов, Александр Сергеевич (1932—2014) — советский экономист.
 Емельянов, Александр Фёдорович (род. 1936) — советский и российский энтомолог.